Le mot particule peut faire référence à divers concepts employés dans des domaines aussi variés que la biologie, la physique, la grammaire, etc.

Biologie 

En virologie, on parle parfois de particule virale.

Environnement 

Les particules en suspension sont des agrégats de matière contribuant à la pollution de l'air. On distingue :
 les nanoparticules, intentionnellement produites (nanotechnologies),
 les particules ultra-fines, d'origine naturelle.

L'émission de nanoparticules par les moteurs peut être limitée par l'utilisation d'un filtre à particules.

Grammaire 

En grammaire et en linguistique, une particule est un court mot-outil :
particule verbale ;
particule en japonais ;
particule en coréen ;
particule modale.

En onomastique, la particule est une préposition qui précède un nom de famille.

Informatique 
En informatique :
 un système de particules est une technique graphique ;
 un filtrage particulaire est un algorithme d'estimation statistique proche de l'échantillonnage Monte-Carlo.

Physique

Mécanique 
 En physique des milieux continus, une particule matérielle est une portion de matière suffisamment petite (par rapport aux dimensions caractéristiques : taille d'un objet, diamètre d'un tuyau) pour pouvoir être considérée comme ponctuelle, mais suffisamment grande pour pouvoir y définir statistiquement les grandeurs intensives (masse volumique, pression, température, potentiel chimique).
 En mécanique des fluides, les particules matérielles sont appelées particules fluides.
 En acoustique, la particule fluide doit en outre être suffisamment petite par rapport à la longueur d'onde de la vibration considérée. 
 En cinématique, une particule ponctuelle est un projectile de dimensions négligeables par rapport à sa balistique.
 En relativité générale une particule test est une particule qui n'affecte pas la métrique de son environnement.

Physique des particules 
 En physique des particules (voir liste de particules) :
 une particule subatomique est une particules de taille inférieure à l'atome, qui peut être des deux types suivants,
 une particule élémentaire est un des constituants les plus infimes connus de la matière, décrite par le modèle standard de la physique des particules,
 une particule composite est un agrégat de particules élémentaires ou d'autres particules composites.
 La particule de Planck (nommée en hommage à Max Planck et en référence aux constantes établies par lui) est une particule subatomique hypothétique.
 La particule α et la particule β sont émises lors de réactions nucléaires.
 Un accélérateur de particules permet de créer ou accélérer des particules.

Mécanique quantique 

 Le problème de la particule dans une boîte, ou puits de potentiel carré, est un cas idéal simple mais fondamental en mécanique quantique.
 Des particules indiscernables sont un couple de particules qu'il n'existe aucun moyen de différencier.
 La particule passive  et la particule signal s'opposent en sortie d'un convertisseur bas.
 Une particule virtuelle est un élément de la  théorie quantique des champs.
 La particule de Dirac (nommée en hommage à Paul Dirac) et la particule de Majorana (du nom d'Ettore Majorana) sont deux types de particules correspondant respectivement aux solutions de l'équation de Dirac et de l'équation de Majorana.